Fontanès, commune française du Gard ;
 Fontanès, commune française de l’Hérault ;
 Fontanès, commune française de la Loire ;
 Fontanès-de-Sault, commune française de l’Aude ;
 Hôtel de Fontanès, hôtel particulier français en Ardèche.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France